Corrado Guerzoni – giornalista
Fausto Guerzoni – attore
Giuseppe Guerzoni – patriota
Luciano Guerzoni – politico nato nel 1935
Luciano Guerzoni – politico nato nel 1938
Marco Guerzoni – cantante
Roberto Guerzoni – politico
Vittorio Guerzoni – pilota automobilistico e fondatore delle case motociclistiche Mignon e dalla Taurus